Damallsvenskan 2013 var den 26:e säsongen av allsvenskan som Sveriges högsta division i fotboll för damer, och spelades mellan 13 april och 20 oktober 2013. Serien bestod av 12 lag där alla lagen spelade mot varandra en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan, vilket innebar totalt 22 omgångar och 132 matcher. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Laget som ledde tabellen när alla seriematcher var spelade utsågs till vinnare av SM-guldet, det vill säga inget slutspel spelades.

Lag 11 och 12 flyttades ned till Elitettan 2014 och ersätts av lag 1 och 2 från Elitettan 2013.

Regerande svenska mästare var Tyresö FF.

Nykomlingar från Söderettan var Mallbackens IF (senast i Damallsvenskan 2006) och från Norrettan var Sunnanå SK (senast i Damallsvenskan 2010).

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även 
 Elitettan 2013
 Fotbollsallsvenskan 2013

Referenser 
 Svenska Fotbollförbundet, läst 17 april 2013

Noter

Externa länkar 

 Damfotboll.com
 Svenskfotboll.se - Spelprogram för Damallsvenskan 2013

Fotboll i Sverige 2013
Fotbollssäsongen 2013
2013